Vienna puede referirse a:

Lugares 
 Viena, la capital de Austria.
 Vienna (Carolina del Norte), área no incorporada del condado de Forsyth, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Vienna (Dakota del Sur), pueblo en el condado de Clark, estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Vienna (Georgia), ciudad en el condado de Dooly, estado estadounidense de Georgia.
 Vienna (Illinois), ciudad en el condado de Johnson, estado estadounidense de Illinois.
 Vienna (Luisiana), pueblo en la parroquia de Lincoln, estado estadounidense de Luisiana.
 Vienna (Maryland), pueblo en el condado de Dorchester, estadounidense de Maryland.
 Vienna (Maine), pueblo en el condado de Kennebec, estado estadounidense de Maine.
 Vienna (Misuri), ciudad en el condado de Maries, estado estadounidense de Misuri.
 Vienna (Nueva Jersey), lugar designado por el censo en el condado de Warren, estado estadounidense de Nueva Jersey.
 Vienna (Nueva York), pueblo en el condado de Oneida, estado estadounidense de Nueva York.
 Vienna (Virginia), ciudad en el condado de Fairfax, Virginia.
 Vienna (Virginia Occidental), ciudad en el condado de Wood, estado estadounidense de Virginia Occidental.
 Vienna (Wisconsin), pueblo en el condado de Dane, estado estadounidense de Wisconsin.
 Vienna (Metro de Washington), estación en la línea Naranja del Metro de Washington.
 Municipio de Vienna , varios municipios en Estados Unidos.

Otros usos 
 Vienna (álbum), cuarto álbum de Ultravox y el primero con el vocalista y guitarrista, Midge Ure.
 (397) Vienna, asteroide situado en el cinturón de asteroides.